Castroverde — município da Galiza, Espanha

Portugal
 Castro Verde — município do distrito de Beja
 Castro Verde (freguesia) — do concelho homónimo
 Castro Verde — antiga vila portuguesa, atual aldeia de Eirô, no concelho de Seia, distrito da Guarda

Desambiguações de topônimos